3 miejscowości w Polsce: 

 Boruty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży 
 Boruty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Rzewnie 
 Boruty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Sypniewo